Mount Carmel (nach dem mehrfach in der Bibel erwähnten Gebirge Karmel in Israel) ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Mount Carmel (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Carmel (Connecticut), populated place bei Hamden (Connecticut)
 Mount Carmel (Florida)
 Mount Carmel (Illinois)
 Mount Carmel (Indiana)
 Mount Carmel (Iowa)
 Mount Carmel (Louisiana)
 Mount Carmel (Pennsylvania)
 Mount Carmel (South Carolina)
 Mount Carmel (Tennessee)

Mount Carmel steht für:
 Mount Carmel, Berg in Connecticut, siehe Sleeping Giant (Connecticut)
 Mount Carmel (Haifa), ein Ortsteil der israelischen Stadt Haifa

 Siehe auch: 
 Mount Carmel Cemetery, Friedhöfe
 Mt. Carmel Falls